Васи́лий Сафо́нов:
 
 Сафонов, Василий Васильевич (1914—2007) — актёр, народный артист РСФСР.
 Сафонов, Василий Ильич (1852—1918) — русский дирижёр, пианист, педагог, директор Московской консерватории.